

Cinema 
 Before the Dawn – cortometraggio del 1909
 Before the Dawn – film del 2019 diretto da Jay Holben

Televisione 
 Before the Dawn – miniserie televisiva del 2014

Musica 
 Before the Dawn – gruppo musicale
 Before the Dawn – album di Patrice Rushen del 1975
 Before the Dawn – album di Buju Banton del 2010
 Before the Dawn – album di Kate Bush del 2016